— японский аниме-сериал, созданный студией Sunrise под руководством Ёсимицу Охаси. Главный сценарист Син Ёсида и дизайн Меха-роботов — Иппэй Гёбу.. Сериал начал транслироваться по японскому телеканалу MBS с 3 июля по 18 сентября 2011 года. Всего было выпущено 12 серий. Трансляция повторялась также на телеканалах: TV Kanagawa, TV Aichi, Tokyo MX и Teletama. На основе сюжета аниме 1 июля 2012 года был выпущен полнометражный мультфильм, длительностью в 60 минут.

Всем горничным, которые по сюжету аниме работают в доме у семьи Айба присвоили имена Сэйю.

Сюжет 
По сюжету сериала в мире существуют необычные камни, которые могут даровать человеку сверх-человеческие способности и сделать его воином света, если организм владельца и структура камня максимально схожи. Такой силой изначально обладал Арума Тандодзи и в результате пробуждения, искалечил многих людей и был вынужден отправится на испытательный срок. Но даже там его боятся и избегают, кроме одноклассницы Ваканы Ито, которая уговаривает его вступить в клуб самоцветов.

Однажды к Аруме прибывает необычная рыжеволосая девочка с дворецким. Она оказалась главой корпорации Айба, которая борется с каменными демонами — Аси. Против них не действует простое оружие и поэтому корпорация собирает воинов света. Позже Рури отдаёт Аруме собственный камень, тот сумел обуздать свой гнев и получил способность полностью контролировать силу. Отныне Арума — избранный священной семёрки, будет работать на корпорацию и сражаться с дворецким, армией горничных, демоном-перебежчиком и другими против злых сил.

Список персонажей 

 Сэйю: Такума Тэрасима
 Главный герой истории. Он родился с силой святой семёрки, переданной от его матери, но не мог контролировать силу и обуздать гнев, тем самым покалечил множество людей. Может полностью контролировать свои силы, если Рури даёт ему особый камень жизни. Заявил, что является самым сильнейшем из священной семёрки и даже по силе превосходит Кидзиму. Раньше у Арумы был другой кристалл, переданный матерью, он должен был контролировать силу Арумы, но кристалл отнял и бросил в реку хулиган, в результате чего Арума потерял контроль над силой и гневом и напал на людей. После этого, он долго искал кристалл, в результате у Арумы выработалась привычка искать разные породы камней. В 11 серии выясняется, что инцидент в прошлом вызвал Кэмми, чтобы проверить силы Арумы.

 Сэйю: Мэгуми Накадзима
 Главная героиня, одна из семи священных воинов. Родом из дворянской семьи миллиардеров, которые были убиты каменным монстром. Она создала корпорацию по борьбе с монстрами. Позже стала председателем школы Арумы и отреставрировала её. У Рури есть сестра-близнец по имени Аой, которая выжила после нападения монстров, но кристаллизовалась. За ней стоит большая армия горничных. Позже Рури начинает питать романтические чувства к Аруме.

 Сэйю: Саюри Яхаги
 Сестра-близнец Рури. Она заключила себя в кристалл, чтобы спастись от монстра, который убил её родителей. Вероятно питает любовные чувства к Кагами. Пробуждается в 12 серии.

 Сэйю: Мию Ирино
 Личный дворецкий Рури и защитник Аой. Он окончил Гарвардский университет в 18 лет и поступил в школу Арумы для его удобства. Стал президентом класса и членом клуба геологии. У него есть собственная армия по борьбе с монстрами.
Найто Кидзима
 Сэйю: Нобухико Окамото
 Один из семи священных воинов и главный соперник Арумы. Он злоупотребляет своей силой и в результате чего его состояние здоровья ухудшается, если ему не ввести вакцину. Он может изменять форму объектов и преобразовывать их в оружие. Держит зло на своего бывшего начальника Кэмми, признаёт Аруму сильнее себя. О нём заботится Фэй.
Фэй
 Сэйю: Иори Номидзу
 Она когда то бежала с Кидзимой от Кэмми. Использует свою кровь как вакцину, после того, как Кидзима злоупотреблял своей силой. У неё есть брат по имени Дзеро, который потерял контроль над собой. Она и Кидзима спасли его. В 11 серии она меняет свой цвет глаз на красный.
Доктор Кэмми
 Сэйю: Кацуюки Кониси
 Главный антагонист сериала. Он — учёный из частной организации. Исследует возможности священной семёрки. Раньше экспериментировал на Найто и был его начальником. Он создал искусственный кристалл, который может давать сверх-человеческие способности, но ограниченно. Позже выясняется, что он проводил множество незаконных опытов над людьми. И вызвал намеренно давний инцидент Арумы. С силой Дзэро он смог стать сильнее. Его броня называется Циклоп.
Аракунэ (SP)
 Сэйю: Аи Такабэ
 Личный секретарь Кэмми, обладает искусственным кристаллом. С виду кажется ленивым и вялым, но на деле опытный боец.

Список серий аниме

Саундтреки 
Альбом под названием  был выпущен 10 июля 2011 года. Сюда также входят 8 синглов, исполненных группой .. Сюда также входят опенинги и эндинги сериала, а также всё звуковое тематическое оформление, которое встречалось в течение всего сериала.

Примечания

Ссылки 
Аниме-сериал
 Официальный сайт аниме
 Американский официальный сайт
 Sacred Seven на сайте anime-planet
 
Полнометражный фильм